Кристиан Гриндхайм (; 17 июля 1983, Хёугесунн, Норвегия) — норвежский футболист, центральный полузащитник клуба «Хёугесунн». Выступал в национальной сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Начинал свою карьеру Кристиан в клубе «Хёугесунн», в котором отыграл 4 года. В 2005 году он подписал контракт с «Волеренгой». Там он провел три сезона, за которые он отыграл 70 матчей и забил 7 мячей. В 2008 его приметили скауты «Херенвена», и позже футболист подписал контракт с голландским клубом. Там Гриндхайм также отыграл 3 сезона, за которые провёл 86 матчей и также записал на свой счет 7 мячей. В 2011 году подписал контракт с Копенгагеном» сроком на три года.

В сборной 
Гриндхайм дебютировал в национальной команде 17 августа 2005 года, в матче против Швейцарии. А свой первый гол за сборную он забил в товарищеском матче против немецкой сборной, который проходил в Дюссельдорфе. Свой 50 матч за сборную он провёл против Англии.

Достижения 
Волеренга
 Типпелига: 2005
Херенвен
 Кубок Нидерландов 2008/09
Копенгаген 
 Чемпион Дании: 2012/13
 Кубок Дании 2011/12

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хёугесунн»
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Копенгаген»